Цоргонь ліга 2003/04 — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул втретє здобула Жиліна.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Армтедія взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку Словаччини 2003—2004.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Цоргонь ліга на soccerway 

2003—2004
Словаччина
Словаччина
2003 у словацькому спорті
2004 у словацькому спорті